Municipio de Kings River puede referirse a:

 Municipio de Kings River (condado de Carroll, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Carroll.
 Municipio de Kings River (condado de Madison, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Madison.